Kwacha malawijska – jednostka monetarna Malawi
 Kwacha zambijska – waluta Zambii